И́горь Влади́мирович Ли́псиц (род. 18 марта 1950) — российский учёный, научный руководитель Департамента маркетинга в 2003—2014 гг., профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук. Научная специализация: маркетинг-менеджмент, экономический анализ реальных инвестиций, ценообразование.

Биография 
1971 — окончил общеэкономический факультет Московского института народного хозяйства им. Плеханова. Кандидат экономических наук (1976). Доктор экономических наук (2001).

1971—1989 — работа в Научно-исследовательском институте по ценообразованию при Государственном комитете цен при Совете Министров СССР.

1989—1991 работа в кредитно-финансовом институте банков при Государственном банке СССР.

1991—1994 работа в Экспертном институте Российского союза промышленников и предпринимателей.

В 2003—2014 гг. научный руководитель Департамента маркетинга НИУ ВШЭ.

В настоящее время — ординарный профессор Факультета менеджмента НИУ ВШЭ, профессор Высшей школы менеджмента НИУ ВШЭ.

Научная деятельность 
Является одним из основателей Высшей школы экономики, где в 1993 году создал кафедру «Экономики фирмы», ставшую основой для формирования в ГУ-ВШЭ всего направления прикладных дисциплин, а в дальнейшем — Факультета менеджмента, где И. В. Липсиц в 1998 году основал кафедру маркетинга.

И. В. Липсиц известен как автор многих публикаций в экономической прессе и первого в России учебника по рыночной экономике для подростков «Удивительные приключения в стране Экономика», изданного большим тиражом.

В период с 1993 по 2009 гг. большими тиражами были изданы его учебники и учебные пособия: «Экономика без тайн», «Раскрывая тайны экономики» (совместно с Л. Л. Любимовым и Л. В. Антоновой), «Основы экономики» (совместно с Л. Л. Любимовым), «Экономика» (в двух томах), «Экономика. История и современная организация хозяйственной деятельности».

Прочитанный им в 1991 году радиокурс «Основы рыночной экономики» был первой подобной передачей, прозвучавшей на всю страну.

Большой отклик получили и лекции по экономике, которые И. В. Липсиц прочитал в рамках Экономического факультета Открытого телевизионного университета, организованного телеканалом «Российские университеты».

Создал первый в России полный цикл школьных учебников по экономике с 7 по 11 классы.

На сегодняшний день один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. По рейтингу журнала «Секрет фирмы» входит в числе 12 лучших преподавателей российского бизнес-образования.

По итогам конкурса общества «Знание» вошел в 2018 году в десятку лучших лекторов России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

Учебник и патриотизм 
В начале 2019 года в федеральный перечень учебников (ФПУ) не была включена «Экономика» для 10-11 классов, написанная доктором экономических наук Игорем Липсицем. Об этом сообщает «Коммерсант».

В экспертизе, проведенной по заказу Минпросвещения, заявляется, что приведенные в книге примеры и вопросы «не способствуют любви к Родине». При этом прямых указаний включить в учебник материалы об «экономическом прорыве» и «импортозамещении» в заключении экспертизы нет. В Минпросвещения заявляют, что не имеют отношения к формулировке рекомендаций и это были предложения издательства. По словам гендиректора «Виты-пресс» Людмилы Антоновой, часть рекомендаций, направленных Липсицу, издательство взяло из рецензий экспертов.

Липсиц заверил, что не намерен вносить в свой учебник «радостные слова про взлет экономики и патриотический порыв ради импортозамещения». «Тут я не справлюсь, увы, — заметил ученый. — Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу».

В интервью Znak.com Липсиц объяснил, что патриотизм заключается не в умалчивании экономических проблем, а в нахождении способов их разрешения.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Игоря Липсица в соцсети Facebook

Доктора экономических наук
Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Ординарные профессора ВШЭ
Авторы учебников экономики